Festos steht für:

 der neugriechische Name der minoischen Siedlung und Ausgrabungsstätte Phaistos auf Kreta
 eine kretische Gemeinde, die nach Phaistos benannt wurde, siehe Festos (Gemeinde)
 Festos, siehe Saga (Schiff, 1966), ein ehemaliges Fährschiff

Siehe auch:
 Festus